L'adjectif nègre désigne la couleur noire dont il est un synonyme : Nuance nègre, terre nègre etc.
 Un nègre est également une personne à la peau noire ou foncée.
 Un nègre marron est un esclave fugitif rebelle.
 Un nègre en littérature, une personne écrivant un livre pour une autre personne.
 Dans les pays de langue occitane et catalane, l’adjectif negre signifie « noir » et est francisé en Nègre dans l’onomastique : patronymes occitans et  toponymie occitane, sans autre signification en général que chromatique.

Aviculture
 La Nègre Soie est une race de poules domestiques.

Patronyme 

 Alain Nègre (1937-), chef décorateur et directeur artistique français, fils de Raymond Nègre ;
 Charles Nègre (1820-288à), peintre et photographe français ;
 Ernest Nègre (1907-2000), toponymiste français ;
 Guy Nègre (1941-2016), motoriste français ;
 Jean Nègre (1907-1972), homme politique français ;
 Jean-Charles Nègre (19?-2020), homme politique français ;
 Laurent Nègre (né en 1973), réalisateur suisse ;
 Léopold Nègre (1879-1961), médecin français ;
 
 Marius Nègre (1870-1952), syndicaliste français ;
 Maurice Nègre (1901-1985), journaliste français, ancien directeur de l'AFP.
 Mireille Nègre (1943-), danseuse étoile et ancienne carmélite ;
 Osanne (1934-2020), signature d'artiste peintre et graveur utilisée par Osanne Nègre, fille de Raymond Nègre cité ci-dessous ;
 Pascal Nègre (1961-), homme d'affaires français ;
 Raymond Nègre (1908-1985), décorateur de cinéma français.

Toponyme 

 l’Aigue Nègre, un ruisseau français ;
 le cap Nègre, un cap méditerranéen français (au Lavandou) ;
 le cap Nègre, dit le « Crocodile », un autre cap méditerranéen français (à Six-Fours-les-Plages) ;
 l'Îlet à Nègre, un îlet de Guadeloupe ;
 le Mourre Nègre, point culminant du massif du Luberon.

Odonyme 
 L’allée Raymond-Nègre, voie de la commune de Joinville-le-Pont.

Voir aussi
 Dix Petits Nègres, roman policier d’Agatha Christie.
 Le Nègre aubergiste, pièce de théâtre (1793) de Charles-Jacob Guillemain.
 Le Grand nègre des bois, un papillon.
 Le Grand nègre berbère, un papillon.
 Le parlar negre, une langue occitane.
 La Revue nègre, un spectacle musical créé en 1925 à Paris par Joséphine Baker.
 Le petit nègre, une langue véhiculaire dérivée du français et utilisée au début du .
 Une tête-de-nègre, une pâtisserie ou friandise.

Negre
Patronyme français
Patronyme occitan
Odonyme se référant à une personnalité